Експрес ( – усилен) може да се отнася за:
 експрес – превозно средство (влак/автобус/др.) за дълги разстояния с висока скорост и малко спирания
 „Ориент Експрес“ – луксозен пътнически влак между Париж и Истанбул
 „Невски Експрес“ – скоростен влак между Москва и Санкт Петербург
 „Интерсити Експрес“ – германски високоскоростен влак
 ExPRESS – платформи на Международната космическа станция
 „Експрес“ („Экспресс“) – серия телекомуникационни спътници на Русия
 „Експрес“ (Express) – ежедневен вестник в гр. Вашингтон
 „Експрес“ (L'Express) – списание за новини в Париж
 „Експрес“ – закрита киностудия в Киев
 „Експрес“ - закрита радиостанция в България